La bataille ou le siège de Nauplie peut faire référence à l'un des engagements militaires qui a eu lieu dans ou près de la ville portuaire de Nauplie en Grèce :
 Siège de Nauplie (1205-1212) par les Croisés ;
 Siège de Nauplie (1686) par les Vénitiens ;
  par les Ottomans ;
 , entre les flottes russe et ottomane ;
 Siège de Nauplie (1821-1822) par les Grecs ;
 Bataille de Nauplie (1822), entre les flottes grecque et ottomane.